Бігорно́, Біґорно () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 890 км на південний схід від Парижа, 85 км на північний схід від Аяччо, 23 км на південний захід від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Бігорно на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бігорно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика